Dawne przeboje – album Violetty Villas będący składanką jej najsłynniejszych piosenek z lat 60.

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Albumy kompilacyjne Violetty Villas
Albumy muzyczne wydane w roku 1980